Флаг муниципального образования «И́нзенский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 13 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2192.

Описание флага 
Первый флаг района был утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «Инзенский район» от 24 октября 2005 года № 60, описание флага гласило:

«Флаг муниципального образования „Инзенский район“ представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с соотношением длины флага к его ширине 3:2. В нижней части флага 1/3 занимают красная зубчатая и зелёная полосы».

В соответствии с рекомендациями, изложенными в письме Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 30.12.2005 № А-62-2-540, решением Совета депутатов муниципального образования «Инзенский район» от 13 февраля 2006 года № 1, был утверждён новый флаг района:

«Флаг муниципального образования „Инзенский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос синего (вверху) цвета, жёлтого (в центре) и зелёного цветов. Жёлтая полоса стенозубчатая по верхнему краю и имеет максимальную ширину в ? от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Инзенского района.

Примечания